Voici la liste des planètes mineures numérotées de 212001 à 213000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 212001 à 213000

212001-212100

212101-212200

212201-212300

212301-212400

212401-212500

212501-212600

212601-212700

212701-212800

212801-212900

212901-213000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000